Мафафас има више значења:

 Мафафас, Ехидо Пипијаналес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мафафас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мафафас (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику